Taras Bulba () er en kort historisk roman skrevet af Nikolaj Gogol udgivet i 1835 og 1842, se Taras Bulba.

Taras Bulba kan også henvise til:

Film 
 Taras Bulba (film fra 1909), en russisk stum filmatisering af romanen
 Taras Bulba (film fra 1924), en tysk stumfilm baseret på romanen
 Taras Bulba (film fra 1936), en fransk dramafilm baseret på romanen
 Taras Bulba, dansk titel Kosakken Taras Bulba, en film fra 1962 løst baseret på romanen med Tony Curtis og Yul Brynner i hovedrollerne
 Taras Bulba, il cosacco, en italiensk film fra 1962 baseret på romanen
 Taras Bulba (film fra 2009), en russisk filmatisering af romanen

Andet 
 Taras Bulba-Borovets (1908–1981), en ukrainsk modstandsmand under 2. verdenskrig, der tog navnet Taras Bulba efter hovedpersoen i romanen
 Taras Bulba (opera), en opera skrevt af Mykola Lysenko
 Taras Bulba (rapsodi), et orkesterværk af Leoš Janáček